Link kan som auktorsförkortning betyda:

 Detlef A. Link
 Heinrich Friedrich Link

Robotskapade auktorsförkortningar